Sassel (Zwitserland), een plaats in Zwitserland
Sassel (Luxemburg), een plaats in het groothertogdom Luxemburg